Царство небесное:

 Царство небесное — богословское эсхатологическое понятие в христианстве.
 Царство небесное — американский художественный фильм 2005 года, исторический эпос.
 Царство небесное — комикс (графический роман) из четырёх частей, издававшийся компанией DC Comics в период с мая по август 1996 года.
Царствие небесное:

 Царствие небесное – телевизионная рубрика-некролог, транслировавшаяся на телеканале «РТР» (ныне «Россия-1») в местном блоке «Телевидение Алтай» (ныне «ГТРК Алтай») с 1991 по 1994 годы, существование которой остаётся под вопросом.

См. также 
 Град небесный